Grun peut se référer à :

Toponyme 

 l'ancien nom de Grun-Bordas,  une commune française (le changement de nom a eu lieu en 1993, voir détail) ;
 Le Grun de Saint-Maurice est un sommet du parc national des Écrins situé en bordure des Hautes-Alpes et de l'Isère ;
 Ostrý Grúň (hongrois : Élesmart), un village de Slovaquie ;

Pseudonyme 
 Grun, un dessinateur de bande dessinée connu pour ses travaux avec Éric Corbeyran.

Voir aussi

Lien externe 
 
Ancien nom de commune en Dordogne
Patronyme lorrain